Reč premijera (od fr. première, „prva”) opšte znači „prva izvedba”. To se može odnositi na predstave, filmove i slično. Premijere mogu biti pravi spektakli, na koje dolaze brojni slavni ljudi i mediji. U svetu to često izgleda tako da tepih stoji duž crvenog tepiha. Na premijerama filmova često se pojavljuju glavni glumci.

Svetska premijera je prva izvedba u istorije. Državna premijera (npr. hrvatska premijera) je prva izvedba u određenoj zemlji.

Bets (2004: 12) tvrdi da je filmsku premijeru uveo Sid Groman.

Film

Биоскопи